Jörder ist der Nachname folgender Personen:

 Gerhard Jörder (* 1943), deutscher Journalist und Theaterkritiker
 Ludwig Jörder (* 1946), deutscher Jurist und Manager